Леонидас Соарес Дамасено (; ) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера игрока

Клубная 
Леонидас — воспитанник академий бразильских клубов «Флуминенсе» и «Гояс». В сезоне 2015/2016 играл в чемпионате Гонконга, первую часть сезона провёл за клуб «Пегасус», за который дебютировал 17 октября 2015 года в матче против клуба «Юн-Лонг». Вторую часть сезона провёл в другом гонконгском клубе «Метро Галлери», за который в национальном чемпионате сыграл 8 матчей и забил 1 гол. В 2017 году за клуб «Вила-Нова» (Нова-Лима) провёл 4 матча в лиге Минейро. В мае 2017 года подписал контракт на 2 года с украинским клубом «Заря» (Луганск).

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Пегасус»
Игроки ФК «Метро Галлери»
Игроки ФК «Вила-Нова» Нова-Лима
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Спортинг» Эшпинью
Игроки ФК «Валадареш Гайа»
Игроки ФК «Сан-Жозе» Порту-Алегри